Роберт Бартон Инглунд (; 6. јун 1947, Глендејл, Калифорнија) је амерички глумац. Са 12 година почео је да учи глуму на одсеку за дечју глуму Калифорнијског државног универзитета у Нортриџу. Прославио се улогом Фредија Кругера, убице из мрака, у хорор филмовима из серијала Страва у Улици брестова. За ту улогу награђен је наградом Сатурн.

Каријера 
Инглундов први филм је био Жив поједен из 1977, а каријера му се почиње кретати узлазном путањом од 1983. и серије Посетиоци. Године 1984. добија улогу Фредија Кругера у филму Страва у Улици брестова, чиме започиње каријеру глумца у хорор филмовима.

Као глумац и синхронизатор глумио је у више од 120 филмова и серија. Опробао се и као редитељ.

Филмографија 

|-
| 1974. || Бастер и Били || || || 
|-
| 1975. || Енергија || || || 
|-
| 1978. || Велика среда || || || 
|-
| 1978. || Браћа по крви || || || 
|-
| 1981. || Мртав и сахрањен || || || 
|-
| 1981. || Галаксија || || || 
|-
| 1983. || Посетиоци || || || 
|-
| 1984. || Страва у Улици брестова || || Фреди Кругер || 
|-
| 1984—1985. || Посетиоци || 
|-
| 1985. || Страва у Улици брестова 2: Фредијева освета || || Фреди Кругер || 
|-
| 1986. || Северна и јужна књига 2 || || || 
|-
| 1987. || Страва у Улици брестова 3: Ратници снова || || Фреди Кругер || 
|-
| 1988. || Страва у Улици брестова 4: Господар снова || || Фреди Кругер || 
|-
| || Фредијеве ноћне море (1988-1990) || || Фреди Кругер || 
|-
| 1989. || Страва у Улици брестова 5: Дете снова || || Фреди Кругер || 
|-
| 1989. || Фантом из опере || || || 
|-
| || Авантуре Форда Фаирлана 1990 
|-
| 1991. || Страва у Улици брестова 6: Фреди је мртав || || Фреди Кругер || 
|-
| 1994. || Страва у Улици брестова 7: Нови и последњи кошмар || || Фреди Кругер || 
|-
| 1996. || Папирна бригада || || || 
|-
| 1996. || Убица језика || || || 
|-
| 1997. || Господар жеља || || || 
|-
| 1998. || Нова земља || || || 
|-
| 1998. || Урбане легенде || || проф. Вилијам Врекслер || 
|-
| 1998. || Упознајте Дидлсе || || || 
|-
| 1999. || Бескорисна шака || || || 
|-
| 1999. || Залудне руке || || глас руке || 
|-
| 2000. || Питон || || || 
|-
| 2002. || Скривена камера || || || као Феликс Фауст
|-
| 2003. || Фреди против Џејсона || || Фреди Кругер || 
|-
| || -{Повратак Калгиостра}- (2003) 
|-
| 2005. || 2001 манијак || -{2001 Maniacs}- || мајор Џорџ В. Бакман ||
|-
| 2005. || Плес смрти, епизода из Мајстори хорора || || || 
|-
| 2004−2008. || Бетмен || || || Ридлер
|-
| 2006. || Секира || || || 
|-
| 2006. || Иза маске: Успон Леслија Вернона || || доктор Халоран || 
|-
| 2006. || Аутостопер || || || 
|-
| 2008. || Зомби || || || 
|-
| 2008. || Спајдермен || || || као Волтор
|-
| 2008. || Ноћ грешника || || || 
|-
| 2009. || Виј || || || редитељска верзија
|-
| 2009. || Клиника за опадање косе || || || 
|-
| 2009. || Квиз || || || као Дорману
|-
| 2010. || Веб кам 3D || || || 
|-
| 2010. || Никад више немојте спавати: Јер улицом брестова хода он || || Фреди Кругер || и сам себе
|-
| 2010. || Нестанак лопова || || || као Џексон Рут
|-
| 2010. || Холивуд сурфује! || || || 
|-
| 2010. || Инкубус || || || као Инкубус
|-
| 2011. || Епидемија || || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

 

Рођени 1947.
Амерички глумци